Райккюла () — бывшая волость в Эстонии, входила в состав уезда Рапламаа. Население — 1587 человек (на 1 января 2012 года), площадь — 224,2 км².

Населённые пункты 
Деревни:
 Валли
 Вахакынну
 Кабала
 Кайгепере
 Кео
 Койксе
 Кырветагузе
 Липа
 Липаметса
 Лоэ
 Лыпеметса
 Метскюла
 Ныммеметса
 Ныммкюла
 Пылма
 Пурку
 Пюхату
 Райккюла
 Раэла
 Рийдаку
 Уммару
 Яласе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Бывшие волости Эстонии
Рапламаа